Teeuwen is de achternaam voor:

 Hans Teeuwen, cabaretier
 Herman Teeuwen, een voormalig voetballer van VVV-Venlo en naamgever aan de Herman Teeuwen Memorial
 Herman Teeuwen, een voormalig doelman van RKC Waalwijk
 Margje Teeuwen, hockeyspeler

Teeuwen kan ook verwijzen naar:
 de teeuw, een hybride kruising tussen een mannetjestijger en een vrouwtjesleeuw